Jason Chandler Williams (n. 1975), ex cestista statunitense, professionista nella NBA
Jason James Williams (n. 1983), cestista statunitense
Jason David Williams, noto come Jay Williams (n. 1981), cestista statunitense
Jason Williams (n. 1980), hockeista su ghiaccio canadese